Франсуа () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7100 км на південний захід від Парижа, 20 км на схід від Фор-де-Франса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6775 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 17910,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мартиніка

Примітки

Посилання 
 Le Офіційний сайт міста Франсуа. 
 Сайт генеральної ради Martinique.

Муніципалітети департаменту Мартиніка